Xocavənd bezeichnet:
 einen Bezirk in Aserbaidschan: Xocavənd (Rayon)
 die Hauptstadt dieses Bezirks: Martuni (Bergkarabach) (aserb. Xocavənd)